Roccatagliata bezeichnet:

 Roccatagliata (Ligurien), einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Neirone in Ligurien
 Castello di Roccatagliata, Burgruine in Ligurien
 Monte di Roccatagliata, Berg im abbruzzischen Apennin

Personen:
 Antonio Roccatagliata (um 1535–1608), italienischer Adeliger und Autor
 Ceccardo Roccatagliata Ceccardi (1871–1919), italienischer Dichter
 Niccolò Roccatagliata (um 1559–1636), italienischer Bildhauer
 Tito Roccatagliata (1891–1925), argentinischer Violinist
 Tommaso I Roccatagliata (1647–1725), italienischer Orgelbauer
 Veronica Roccatagliata (* 1979), italienische Astrophysikerin